Paprika může být:

 paprika – rod rostlin z čeledi lilkovitých
 paprika (koření) – koření vyráběné z usušených plodů papriky 
 TV Paprika – televizní kanál
 Paprika (film, 1991) – italský erotický film z roku 1991, režie Tinto Brass
 Paprika (film, 2006) – japonský animovaný sci-fi film z roku 2006
 Paprika (kniha) – kniha japonského spisovatele Jasutaka Cucuie

Externí odkazy